Радан Ленц (; , Млада-Болеслав, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Игрок клуба КХЛ «Амур».

Карьера

Клубная 
Радан Ленц начал свою хоккейную карьеру в команде своего родного города: в 2007 году он стал играть за юниорскую команду, в конце сезона 2009/10 дебютировал в основном составе. Играл за «Младу Болеслав» с 2010 по 2018 год, за исключением нескольких эпизодов аренды в другие команды. В 2018 году перешёл в клуб «Били Тигржи». После окончания сезона 2020/21 подписал контракт с клубом КХЛ «Амур».

Сборная 
В составе сборной Чехии принимал участие в чемпионате мира 2021 года, где чешская команда выбыла в 1/4 финала. Сам Ленц провёл на турнире 6 матчей, забросив 1 шайбу. В рамках Еврохоккейтура сыграл 27 матчей, набрал 9 очков (5+4). Всего за сборную Чехии провёл 41 матч, набрал 13 очков (7+6).

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионатов Чехии 2019 и 2021

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Били Тигржи Либерец»
 Профиль на сайте чешского хоккея
 Статистика на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Литомержице»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Амур»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года